ТЭСТ — 71 — противолодочная телеуправляемая электрическая  самонаводящаяся  акустическая торпеда для поражения подводных лодок.
<p> Торпеды состоят на  вооружении  надводных кораблей,  подводных лодок и морской  авиации. В  ВМФ СССР  торпеды классифицируют в зависимости от заряда БЧ — ядерная или обычная, по виду энергосиловой установки — парогазовая (тепловая), электрическая или реактивная и по масс-габаритным характеристикам обычные или малогабаритные.

История проектирования 
Торпеда ТЭСТ-71 создавалась в НИИ-400 (ныне — ЦНИИ «Гидроприбор») под руководством главного  конструктора З.М.Персица, затем  М.П.Балуева. Комплекс телеуправления КТУ-71 разрабатывался в ЦНИИ-173 (ныне - ЦНИИАГ).  Прибор самонаведения "Сапфир" с активно-пассивной акустической системой разрабатывался под руководством главного  конструктора Ю.Б.Наумова. Неконтактный взрыватель разрабатывался под руководством главного  конструктора А.Н.Шашихина. 

В 1971 году торпеда ТЭСТ-71 поступила на вооружение ВМФ СССР и успешно использовалась подводными лодками.

Конструкция 
Торпеда ТЭСТ-71 имела сигарообразную форму разделённую на 6 основных отсеков:
 Приборный отсек;
 Боевое зарядное отделение;
 Аккумуляторное отделение;
 Приборный отсек телеуправления;
 Хвостовая часть;
 Буксируемая катушка.
В приборном отсеке устанавливалась  акустическая активно-пассивная система самонаведения.  
<p>В боевом зарядном отделении  торпеды находились неконтактный акустический взрыватель, запальное устройство и  взрывчатое вещество.
<p>В аккумуляторном отделении помещалась серебряно-цинковая аккумуляторная батарея.
<p>В приборном отсеке телеуправления монтировались приборы управления, электронный блок и торпедная катушка.
<p>В хвостовой части располагались силовая установка и механизмы, управляющие движением  торпеды, два гребных винта и четыре пера с вертикальными и горизонтальными рулями для управления  торпедой по направлению и глубине.
<p>За рулями управления хвостовой части крепилась буксируемая катушка.

Принцип работы 
Перед выстрелом, торпеда подаётся в торпедный аппарат. После выхода  торпеды из  торпедного аппарата и запуска электродвигателя постоянного тока, она начинает движение в сторону цели со скоростью 24 узла для уменьшения шумности, на расстоянии около 30 метров от лодки буксируемая катушка отделяется от торпеды и буксируется подводной лодкой на бронированном кабеле. Во время движения электрическая торпеда не оставляет видимого следа, а провод управления сматывается с буксируемой катушки и с торпедной катушки, размещённой внутри самой торпеды. Наведение торпеды на цель производится по проводу комплекса телеуправления КТУ-71 с корректировкой её курса по пеленгу на атакуемую цель. Если атакуемая цель изменяет свой курс то после определения второго пеленга по проводу КТУ-71 передаётся команда и электро-гидравлическая рулевая машинка управляющая вертикальными рулями направляет  торпеду по откорректированному курсу. Этот процесс повторяется вплоть до начала работы системы самонаведения "Сапфир" и учитывает все изменения курса цели, но приводит к значительному увеличению расстояния, проходимого торпедой. При выходе  торпеды в зону действия  аппаратуры самонаведения, её активно-пассивная гидроакустическая система осуществляет поиск и захват подводной лодки-цели на расстоянии до 800 метров и управляет рулями по курсу и глубине, обеспечивая выход  торпеды на цель с догонной скоростью 39 узлов. Как только торпеда входит в зону действия неконтактного взрывателя, происходит замыкание цепи запала и воспламенение  взрывчатого вещества, вызывая взрыв заряда БЧ и поражение подводной лодки-цели.

Модификации 
 ТЭСТ-71 - базовая модель торпеды принятая на вооружение в 1971 году.
 ТЭСТ-71М - модернизированный вариант торпеды с улучшенным комплексом телеуправления КТУ-81. Принята на вооружение в 1981 году.
 ТЭСТ-71МЭ - экспортный вариант торпеды ТЭСТ-71М.
 ТЭСТ-71МК - вариант торпеды с улучшенной активной акустической системой самонаведения ССН "Керамика". Принята на вооружение в 1986 году.
 ТЭСТ-71МКЭ - экспортный вариант торпеды ТЭСТ-71МК. Предлагается с 90-х годов XX-века.
 ТЭСТ-71МЭ-НК - экспортный вариант универсальной торпеды для уничтожения ПЛ и НК. Торпеда может использоваться с НК и ПЛ. Предлагается с 90-х годов XX-века.

Примечания

Литература 
 Сычёв В. А. Корабельное оружие Москва ДОСААФ СССР 1984
 А. В. Платонов «Энциклопедия советских подводных лодок. 1941—1945.»

Ссылки 
 http://www.dvigatel.net/to-3.html
 http://militaryrussia.ru/blog/topic-453.html
 http://www.warships.ru/Russia/Weapons/Torpedos/TEST71MKE/
 https://web.archive.org/web/20120126081006/http://www.arms-expo.ru/049050056048124051048057057.html

Торпеды калибра 533 мм
Торпеды СССР
Торпеды подводных лодок
Торпеды надводных кораблей